Walzer (něm. valčík) může znamenat:
 Michael Walzer (* 1935), americký filosof
 Karel Wälzer, český hokejista